Шарлинце може бити:

 Шарлинце (Дољевац), насељено место у општини Дољевац, Нишавски округ.
 Шарлинце (Лесковац), насељено место града Лесковца, Јабланички округ.